Il Campionato del mondo di scacchi FIDE 2002 è stato un torneo di scacchi organizzato dalla FIDE, tenutosi a Mosca tra il 27 novembre del 2001 e il 25 gennaio dl 2002, valido per il titolo di Campione del Mondo (FIDE). La finale si tenne tra il 16 e il 25 gennaio, mentre i turni precedenti erano stati giocati tra il 27 novembre e il 14 dicembre 2001. Il torneo è stato vinto dal grande maestro ucraino Ruslan Ponomarëv.

Contesto e formato 
Dopo la divisione del titolo mondiale operata da Garri Kasparov nel 1993, la FIDE riorganizzò il campionato mondiale trasformandolo in un torneo ad eliminazione diretta, dove il vincitore di ogni partita era deciso da un mini-match di due sole partite a tempo lungo, con spareggi a tempo rapido in caso di parità. Per la prima volta in questo campionato, inoltre, fu eliminato ogni privilegio riservato al campione in carica, se non quello di essere automaticamente qualificato.

Il tempo di riflessione per le partite era 75 minuti per le prime 40 mosse, 15 minuti per finire, 30 secondi di incremento a mossa da mossa 1.

In caso di parità le modalità di spareggio erano le seguenti:
 venivano effettuate due partite di gioco rapido con cadenza 20 minuti, 10 secondi di incremento a mossa da mossa 1;
 in caso di ulteriore parità, due partite lampo con cadenza 5 minuti, 10 secondi di incremento a mossa da mossa 1;
 spareggio sudden death con la modalità armageddon nella quale il Bianco ha a disposizione 6 minuti e il Nero 5, ma quest'ultimo passa il turno anche in caso di patta. 

Nei primi cinque turni erano previste 2 partite a tempo lungo, mentre le semifinali erano al meglio delle quattro e la finale al meglio delle otto.

La diminuzione del tempo di riflessione rispetto ai campionati precedenti fu oggetto di aspre critiche: ad esempio Kasparov, oltre a rigettare il formato dei campionati FIDE, dichiarò che diminuiva la qualità degli scacchi giocati.

Partecipanti 
Né Kasparov né Vladimir Kramnik (che aveva sconfitto Kasparov nel campionato del mondo classico 2000) parteciparono al torneo. Il torneo prevedeva che i 128 partecipanti fossero:
 il campione del mondo FIDE 2000 (Viswanathan Anand), più il finalista e i semifinalisti dello stesso torneo (Aleksej Širov, Michael Adams, Aleksandr Griščuk);
 il campione mondiale juniores 2000 (Lázaro Bruzón);
 i 20 giocatori con la più alta media Elo tra luglio 2000 e gennaio 2001;
 90 qualificati tramite campionati continentali;
 8 qualificati attraverso campionati via Internet;
 5 nominati dal presidente della FIDE.

Lista 
I giocatori sono ordinati per Elo a luglio 2001 (indicato loro accanto); sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove indicato.

 Viswanathan Anand (), 2797
 Michael Adams (), 2744
 Aleksandr Morozevič (), 2739
 Vasyl' Ivančuk (), 2731
 Péter Lékó (), 2730
 Evgenij Bareev (), 2719
 Boris Gelfand (), 2714
 Veselin Topalov (), 2711
 Aleksej Širov (), 2706
 Rustam Qosimjonov (), 2704
 Il'ja Smiryn (), 2702
 Aleksandr Chalifman (), 2699
 Loek Van Wely (), 2695
 Kiril Georgiev (), 2695
 Pëtr Svidler (), 2695
 Anatolij Karpov (), 2692
 Aleksej Dreev (), 2690
 Judit Polgár (), 2686
 Ruslan Ponomarëv (), 2684
 Ye Jiangchuan (), 2677
 Joël Lautier (), 2675
 Nigel Short (), 2675
 Zurab Azmaiparashvili (), 2674
 Aleksandr Griščuk (), 2669
 Zhong Zhang (), 2667
 Oleksandr Beljavs'kyj (), 2659
 Viktor Bologan (), 2655
 Predrag Nikolić (), 2652
 Emil Sutovskij (), 2651
 Rafayel Vahanyan (), 2650
 Xu Jun (), 2646
 Vladislav Tkačëv (), 2642
 Sergej Rublëvskij (), 2639
 Vadim Zvjagincev (), 2638
 Michail Gurevič (), 2633
 Francisco Vallejo Pons (), 2630
 Rustem Dautov (), 2630
 Konstantin Sakaev (), 2630
 Aleksander Delčev (), 2629
 Aleksandr Lastin (), 2628
 Aleksandr Motylëv (), 2627
 Sergey Movsesyan (), 2627
 Jaan Ehlvest (), 2627
 Sergej Šipov (), 2625
 Viktor Korčnoj (), 2624
 Sergej Tivjakov (), 2618
 Vadim Milov (), 2614
 Gilberto Milos (), 2614
 Evgenij Pigusov (), 2613
 Alexander Graf (), 2610
 Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2609
 Smbat Lpowtyan (), 2608
 Gregorij Kajdanov (), 2605
 Thomas Luther (), 2604
 Karen Asryan (), 2604
 Zoltán Gyimesi (), 2602
 Boris Gul'ko (), 2602
 Pavel Kotsur (), 2600
 Volodymyr Baklan (), 2599
 Aljaksej Fëdaraŭ (), 2599
 Boris Avruch (), 2598
 Vjačeslav Ėjnhorn (), 2598
 Michail Kobalija (), 2595
 Alexander Goldin (), 2594
 Peter Heine Nielsen (), 2593
 Konstantin Aseev (), 2591
 Krishnan Sasikiran (), 2589
 Bartłomiej Macieja (), 2588
 Ašot Anastasyan (), 2588
 Joel Benjamin (), 2587
 Leinier Domínguez (), 2585
 Giovanni Vescovi (), 2581
 Stuart Conquest (), 2580
 Igor Khenkin (), 2579
 Sergej Volkov (), 2578
 Alexander Shabalov (), 2574
 Michail Krasenkov (), 2573
 Lázaro Bruzón (), 2573
 Šarūnas Šulskis (), 2573
 Alexander Ivanov (), 2573
 Dao Thien Hai (), 2572
 Aleksamìndr Ermolinskij (), 2571
 Larry Christiansen (), 2570
 Lev Psachis (), 2566
 Alexandre Lesiege (), 2564
 Teymur Rəcəbov (), 2558
 Vadim Malachatko (), 2557
 MI Liang Chong (), 2556
 Ognjen Cvitan (), 2555
 GHeorhij Timoščenko (), 2554
 MI Andrij Volokitin (), 2551
 Dmitry Gurevič (), 2550
 Stanislav Savčenko (), 2549
 Dorian Rogozenko (), 2548
 Jacek Gdański (), 2537
 Nguyen Anh Dung (), 2533
 Hichem Hamdouchi (), 2533
 Suat Atalik (), 2532
 MI Slim Belkhodja (), 2531
 Alonso Zapata (), 2530
 Shukhrat Safin (), 2529
 Igor Nataf (), 2527
 Pentala Harikrishna (), 2522
 MI Yu Shaoteng (), 2517
 Ehsan Ghaem Maghami (), 2509
 Saidali Iuldachev (), 2508
 Daniel Cámpora (), 2506
 Dibyendu Barua (), 2499
 Alexei Barsov (), 2495
 MI Li Wenliang (), 2494
 Mohamad Al-Modiahki (), 2492
 MI Khvicha Supatashvili (), 2487
 Zhang Pengxiang (), 2487
 Alejandro Hoffman (), 2481
 MI Fouad El Taher (), 2477
 MI Ruben Felgaer (), 2471
 MI Surya Shekhar Ganguly (), 2464
 MI Amon Simutowe (), 2462
 MI Nikolaiìj Vlasov (), 2461
 MI Aimen Rizouk (), 2442
 MI Facundo Pierrot (), 2425
 MI Alexis Cabrera (), 2415
 MI Mikhail Gluzman (), 2400
 MI Watu Kobese (), 2373
 MI Baatr Šovunov (), 2348
 Nugzar Zeliakov () (senza titolo)
 MF Gaetan Sarthou (), 2357
 MI Olivier Touzane (), 2382

Turni 1-4

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Quinta sezione

Sesta sezione

Settima sezione

Ottava sezione

Turni finali 
Le semifinali furono giocate al meglio delle quattro partite a tempo lungo, la finale al meglio delle otto.

Finale 
La finale si svolse tra il 16 e il 25 gennaio, al meglio delle otto partite. Le partite a tempo lungo furono giocate una al giorno, con l'eccezione del 20 gennaio.

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale (Internet Archive)
 

Scacchi nel 2002
 2002